Odacidae är en familj av fiskar. Odacidae ingår i ordningen abborrartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Odacidae 12 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Odacidae